L'acronyme PII peut désigner :

  (anglais), « information identifiante de personne » correspondant à une donnée à caractère personnel.